Zader ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Zader (1555–1613), deutscher evangelischer Theologe  
 Johann Zader (1612–1685), deutscher evangelischer Theologe und Chronist